Авеста может означать:

 Авеста — собрание священных текстов зороастрийцев, старейший памятник древнеиранской литературы.
 Авеста — город в Швеции.
 Авеста — гостиница в центре Душанбе.